Бакшейка — название населённых пунктов в России:

 Бакшейка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Бакшейка — деревня в Костромском районе Костромской области.